Grunderwerbsteuer steht für:

 Grunderwerbsteuer (Deutschland)
 Grunderwerbsteuer (DDR)
 Grunderwerbsteuer (Österreich)
 Grunderwerbsteuer (Tschechien)

Siehe auch:
 Handänderungssteuer (Schweiz)